Az 1959-es férfi kosárlabda-világbajnokságnak Chile adott otthont 1959. január 16. és január 31. között. A tornán 13 csapat vett részt. A világbajnokságot a brazil válogatott nyerte, amely történetének első világbajnoki címét szerezte.

Lebonyolítás 
A 13 csapatból a házigazda Chile a csoportmérkőzések során nem vett részt, automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapat három darab négyes csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a végeredményt. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe. A harmadik és negyedik helyezettek a 8–13. helyért játszhattak.

A döntő csoportkörben ismét körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, amely egyben a világbajnokság végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–13. helyért

D csoport

E csoport

A 12. helyért

A 10. helyért

A 8. helyért

Döntő csoportkör 

Szovjetunió politikai okok miatt nem állt ki.

Bulgária politikai okok miatt nem állt ki.

 Szovjetuniót és Bulgáriát kizárták.

Végeredmény 

 Szovjetuniót és Bulgáriát kizárták, ezért a 6. és 7. helyen végeztek.

Források 
 
 
 

Világbajnokság F
1959